Сан Рејналдо има више значења:

 Сан Рејналдо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Рејналдо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рејналдо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику